Элизабет Энн Шеридан, в девичестве Линли ( — ) — британская актриса, вторая дочь (и второй ребёнок из двенадцати) композитора Томаса Линли и его жены Мэри Джонсон, которая впоследствии стала женой драматурга Ричарда Бринсли Шеридана.

Биография 

Считалось, что из 7 детей Линли, выбравших музыкальную карьеру, Элизабет обладала наибольшим талантом и красотой. Отец обучал её с раннего детства, и уже 31 января 1767 года в возрасте 12 лет она вместе со своим братом впервые выступила на сцене Королевского театра Ковент-Гарден в The Fairy Favour. В мае Элизабет пела, а Томас играл на скрипке на концерте в Бате. Её популярность росла, и все лондонские концертные холлы были открыты перед ней. Несмотря на это, отец заставил её пообещать, что она выйдет замуж за 60-летнего Уолтера Лонга. Это заставило бы её отказаться от театральной карьеры и принесло бы в семью Линли богатство. 26 июня 1771 года в театре Хэймаркет вышла новая комедия «Девушка из Бата», выведшая историю их помолвки на сцену.

Элизабет получала много предложений руки и сердца, и 18 марта 1772 года она вместе с Ричардом Шериданом сбежала во Францию. Так как они оба были несовершеннолетними, брак считался недействительным, пока отец Элизабет наконец-то официально не признал его 13 апреля 1772 года в Марилебоне.

Элизабет очень страдала из-за слабого здоровья, но, в конце концов, смогла родить сына Тома (1775—1819). Она умерла от туберкулёза в Бристоле в 1792 году в возрасте 38 лет.

Семейное древо Линли

Источники 
 Chedzoy, Alan. Sheridan’s Nightingale: The Story of Elizabeth Linley. London: Allison & Busby, 1997.
 Highfill, Phillip H., Kalman A. Burnim, and Edward A. Langhans. A Biographical Dictionary of Actors…and Other Stage Personnel in London 1660—1800. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1982.
 Короткая биография
 'The Maid of Bath' — портрет Элизабет Линли из Холнбурнского музея искусств

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Актрисы Великобритании
Умершие от туберкулёза
Умершие в Бристоле
Ричард Шеридан
Актрисы XVIII века